Neachryson é um gênero monotípico de cerambicídeo da tribo Achrysonini, com distribuição restrita à Índia.

Espécie
 Neachryson orientale Fisher, 1940

Neachryson
Gêneros de cerambicídeos